Paolo Giordano (1962-2021), musicien italien
 Paolo Giordano (né en 1982), écrivain italien